Big Tits at Work ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Brazzers.com, die seit 2007 produziert wird. Die Reihe wurde 2009 bei den AVN Awards als „Best Big Bust Series“ ausgezeichnet.

Bis 2013 wurden zwanzig Folgen der Reihe gedreht. Die Reihe zeichnet sich durch bekannte Darstellerinnen mit großen Brüsten aus, die Szenen spielen am Arbeitsplatz oder im Büro.

Handlung 
Bei dieser Pornofilmreihe ist die Handlung gegenüber den Hardcore-Sex-Szenen mit vollbusigen Darstellerinnen, die als Sekretärinnen, Bewerberinnen, Boss oder Kolleginnen agieren, nachrangig.

Darstellerinnen 
Big Tits at Work Vol.1: Nikki Benz, Shyla Stylez, Carmella Bing, Gina Lynn, Cheyne Collins, Kinzie Kenner, Lichelle Marie
Big Tits at Work Vol.2: Eva Angelina, Tory Lane, Veronica Rayne, Keiran Lee, Claire Dames, Charles Dera, Mikayla Mendez, Ben English, Alec Knight, Sergio
Big Tits at Work Vol.3: Julia Ann, Diamond Foxxx, Steven St. Croix, Abbey Brooks, Derrick Pierce, Eric Masterson, Ryder Skye, Mariah Milano, Alec Knight, Kurt Lockwood, Alan Stafford
Big Tits at Work Vol.4: Melissa Lauren, Jenaveve Jolie, Ramon Nomar, Daisy Marie, Lezley Zen, Keiran Lee, Cheyne Collins, Charles Dera, Devon Michaels, Nicki Sexx
Big Tits at Work Vol.5: Carmella Bing, Gina Lynn, Keiran Lee, Cheyne Collins, Voodoo, Jordan Ash, Holly West, Tanya James, Rocco Reed, Elena Heiress, Tammy, Jasmeen LeFleur
Big Tits at Work Vol.6: Nikki Benz, Ramon Nomar, Johnny Sins, Angelina Valentine, Scott Nails, Keiran Lee, Shy Love, Charles Dera, Jessica Lynn, Carmel Moore, Alan Stafford
Big Tits at Work Vol.7: Krissy Lynn, Veronica Rayne, Memphis Monroe, Scott Nails, Keiran Lee, Charles Dera, Jordan Ash, Billy Glide, Savannah Stern, Kenzi Marie, Helena Sweet
Big Tits at Work Vol.8: Jessica Jaymes, Shyla Stylez, Kagney Linn Karter, Jayden Jaymes, Johnny Sins, Scott Nails, Keiran Lee, Jenny Hendrix, Charles Dera, Jordan Ash, Kerry Louise, Maddi Sinn
Big Tits at Work Vol.9: Bridgette B, Nikki Sexx, Holly Halston, Carmella Bing, Rachel Roxxx, Scott Nails, Keiran Lee, Cody Bryant, Levi Cash, Holly Sampson 
Big Tits at Work Vol.10: Aletta Ocean, Audrey Bitoni, Jenna Presley, James Deen, Velicity Von, Johnny Sins, Sara Stone, Scott Nails, Keiran Lee, Cindy Dollar, George Uhl, Savannah Stern
Big Tits at Work Vol.11: Angelina Valentine, Delta White, Sophie Dee, James Deen, Britney Amber, Jaylene Rio, Keiran Lee, Charles Dera, Bill Bailey, Kylee Strutt, Barry Scott
Big Tits at Work Vol.12: Alanah Rae, Jayden Jaymes, James Deen, Rachel Starr, Juelz Ventura, Johnny Sins, Madelyn Marie, Scott Nails, Keiran Lee, Madison Scott, Jordan Ash, Vanilla Deville 
Big Tits at Work Vol.13: Sophie Dee, Madison Ivy, Ramon Nomar, Johnny Sins, Keiran Lee, Briana Blair, Kayla Paige, McKenzee Miles, Blake Rose
Big Tits at Work Vol.14: Abella Anderson, Nikki Sexx, Ava Addams, Chanel Preston, Ariella Ferrera, Veronica Avluv, Francesca Le, Johnny Sins, Eve Lawrence, Keiran Lee, John Strong, Levi Cash, Vanilla Deville, Gia DiMarco 
Big Tits at Work Vol.15: Katsuni, Bridgette B, James Deen, Monique Alexander, Audrey Bitoni, Faye Reagan, Rebeca Linares, Johnny Sins, Danny Mountain, Jordan Ash
Big Tits at Work Vol.16: Kagney Linn Karter, Amy Ried, Juelz Ventura, Charley Chase, Cindy Dollar, Devon Michaels 
Big Tits at Work Vol.17: Asa Akira, Katsuni, Eva Notty, Monique Alexander, London Keyes, Eve Lawrence, Mia Lelani, Emma Butt, Danni Cole, Emmanuelle London
Big Tits at Work Vol.18: Nicole Aniston, Samantha Saint, Priya Rai, Xander Corvus, Paige Turnah, Johnny Sins, Emma Starr, Brandy Aniston, Lexi Swallow
Big Tits at Work Vol.19: Kagney Linn Karter, Anissa Kate, Phoenix Marie, Ariella Ferrera, Veronica Avluv, Jayden Jaymes, Diamond Jackson, Angelina Valentine, Alexis Ford
Big Tits at Work Vol.20: Liza Del Sierra, Tory Lane, Juelz Ventura, Mia Lelani, Yuri Luv, Dayna Vendetta, Riley Evans

Auszeichnungen 
 2009: AVN Award – Best Big Bust Series

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film
Brazzers